Mareš je české mužské příjmení, které nosí tyto osobnosti:

 Antonín Mareš (1818–1898) – český soudce a politik z Kolína, poslanec Českého zemského sněmu
 Dominik Mareš (* 1972) – český výtvarník
 Filip Mareš (* 1991) – český rallyový závodník
 František Mareš – více osob
 Ivo Mareš (* 1972) – český duchovní a novinář, kandidát na prezidenta ČR
 Jakub Mareš (* 1987) – český fotbalista
 Jan Mareš (rozcestník) – více osob
 Jaroslav Mareš – více osob
 Jiří Mareš – více osob
 Josef Mareš – více osob
 Karel Mareš – více významů, rozcestník
 Leoš Mareš (* 1976) – český moderátor a zpěvák
 Michal Mareš (1893–1971) – český spisovatel
 Miloš Mareš (* 1960) – český podnikatel
 Miroslav Mareš (rozcestník) – více významů, rozcestník
 Otakar Mareš (* 1931) - český hokejista
 Pavel Mareš (* 1976) – český fotbalista
 Petr Mareš – více osob
 Radim Mareš (* 1940) – český vědec a vysokoškolský pedagog
 Rudolf Mareš (1909–1944) představitel YMCA, člen ÚVODu a PVVZ
 Stanislav Mareš (1934–2005) – český spisovatel a překladatel
 Štěpán Mareš (* 1972) – český kreslíř komiksů
 Theodor Mareš (1880–1956) – český hudební skladatel
 Václav Mareš (1940–2009) – český herec
 Vlastimil Mareš (* 1957) – český klarinetista
 Vojtěch Mareš (* 1936) – český sportovec, házenkář
 Zdeněk Mareš (* 1931) – český prozaik

Související článek 
 Marešová

Podobná příjmení 
 Maresch

Externí odkazy